Drvenik ist der Name mehrerer Ortschaften und Inseln in den Gespanschaften Šibenik-Knin, Split-Dalmatien und Dubrovnik-Neretva in Kroatien.

Ortschaften:
 Drvenik (Gradac), an der Makarska Riviera gegenüber der Insel Hvar
 Drvenik (Konavle) in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva

Inseln:
 Drvenik Veli bei Trogir
 Drvenik Mali bei Trogir
 Drvenik (Zlarin) östlich der Insel Zlarin